Az 1952. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 16-án rendezték a Bislett Stadionban. Az aranyérmet az amerikai Ken Henry nyerte. A harmadik helyen hármas holtverseny alakult ki, de csak két bronzérmet osztottak ki, mert Arne Johansen és Finn Helgesen egy futamban versenyeztek, de Johansen előbb érkezett a célba.

A Magyarországot képviselő Lőrincz Ferenc a 28., Merényi József pedig a 32. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F00500